

Населені пункти та їхні частини
 Пйотрувка — село в гміні Ємельниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Пйотрувка — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пйотрувка — село в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Пйотрувка — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Пйотрувка — частина села Сьвініце-Варцькі в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотрувка — частина села Висока в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Пйотрувка — частина села Ґрабовець у гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрувка — частина села Теодорово в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрувка — частина села Петруша Воля (Петруша-Воля) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пйотрувка — частина села Лонюв-Кольонія в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотрувка — частина села Мунтово в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки